Бенджамин Кук:
 Кук, Бенджамин (1734—1793) — английский композитор, органист, музыкальный педагог.
 Кук, Бенджамин (род. 1982) — британский журналист, писатель.